Nicholas (1500–1555) – angielski biskup anglikański, męczennik
 Nicholas Ridley-Colborne (1779–1854) – brytyjski  arystokrata i polityk, baron Colborne
 Nicholas Ridley (1929–1993) – brytyjski arystokrata i polityk, minister w dwóch rządach, baron Ridley of Liddesdale

Zobacz też 
 Henry Nicholas Ridley (1855–1956) – brytyjski botanik